2e bataillon du génie (États-Unis), bataillon de génie militaire de l'armée de terre des États-Unis
 35e bataillon du génie de l'air, ancienne unité formant corps de l'Armée de Terre
 72e bataillon du génie, ancien bataillon créé en 1943 au camp du Lazaret à Port Saint-Louis du Sénégal

Voir aussi